Шма́ков () — русская фамилия, а также топоним.

Шмаков 
 Шмаков, Александр Андреевич (1909—1989) — русский советский прозаик, литературовед и краевед.
 
 Шмаков, Анатолий Иванович (1921—2012) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Шмаков, Артём Сергеевич (род. 1990) — российский кёрлингист.
 Шмаков, Василий Иванович (1916—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 
 Шмаков, Геннадий Григорьевич (1940—1988) — переводчик, литературовед и балетный критик.
  (род. 1991) — российский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата России в лёгком весе (2017).
 Шмаков, Евгений Викторович (род. 1985) — украинский футболист.
 Шмаков, Игорь Игоревич (1985—2011) — российский актёр.
 Шмаков, Константин Иванович (род. 1970) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Шмаков, Марк Александрович (1919—1986) — скульптор-медальер и монументалист, заслуженный художник РСФСР.
 
 Шмаков, Николай Михайлович (1937—1993) — советский борец.
 Шмаков, Олег Николаевич (род. 1976) — российский футболист.
 
 Шмаков, Пеэтер (более известен под фамилией Кард; 1940—2006) — советский и эстонский актёр, театральный режиссёр.
 Шмаков, Радий Анатольевич (1931—2021) — главный конструктор, кораблестроитель.
 
 Шмаков, Сталь Анатольевич (1931—1998) — русский учёный-филолог, профессор, доктор наук.
 Шмаков, Тимофей Иванович (1910—1961) — удмуртский поэт, переводчик.
 Шмаков, Фёдор Иванович (1917—2009) — советский и российский актёр.

Шмакова

См. также 
 Жмакова